Deflandre kan som auktorsförkortning betyda:

 Georges Deflandre
 Georges -Victor Deflandre

Robotskapade auktorsförkortningar